Ритвик Кумар Гхатак (, Ritbik Kumar Ghôţok, 4 ноября 1925, Дакка — 6 февраля 1976, Калькутта) — индийский ,  и ,  театра и кино, классик национального кинематографа, волей обстоятельств оставшийся менее известным в стране и в мире, чем его соотечественники и современники Мринал Сен и Сатьяджит Рай.

Биография 
Гхатак родом из аристократической семьи, переехавшей в Калькутту незадолго до того, как туда от голода 1943 года и разделения Индии в 1947 году устремились миллионы беженцев. Это бегство вошло в его творчество метафорой гигантской реки. Отец Ритвика Гхатака был чиновником и писателем, писателем был и его старший брат Маниш, чья дочь Махасвета Деви стала известным бангладешским автором и общественной деятельницей.

Творчество 
В театр пришёл в 1946 году, писал драмы на бенгальском языке, переводил Гоголя и Брехта на бенгали, выступал как актёр и режиссёр. В 1950 году начал работать в кино как актёр, будучи задействованным в бенгальском фильме «Обездоленные», в 1952 году снял первый фильм, опять-таки на бенгали. Придерживался левых взглядов, но из-за бескомпромиссного, бунтарского характера нередко приходил в конфликт с соратниками, в конце концов был изгнан из коммунистической партии.

Всего оставил восемь картин, наиболее известная из которых — «Звезда за тёмной тучей» (1960). Многие работы остались незавершенными, замыслы — нереализованными. Фильмы не принесли коммерческого успеха, Гхатак начал пить, часто болел, переживал периоды тяжелой депрессии. Снимать становилось всё труднее и физически, и в финансовом отношении. Он сделал несколько короткометражных лент и документальных фильмов. Умер от туберкулёза в психиатрической лечебнице, где написал и — силами больных и медперсонала — поставил свою последнюю пьесу.

Более широкое признание на родине и в мире пришло к Гхатаку лишь после 1980-х годов.

Полнометражные фильмы 
 Гражданин / Nagarik (1952, вышел на экраны в 1977)
 Трогательная ошибка / Ajantrik (1958)
 Беглец / Bari Thek Paliyee (1959)
 Звезда за тёмной тучей / Meghe Dhaka Таrа (1960)
 Камал Гандхар / Komal Gandhar (1961)
 Суварнарекха / Subarnarekha (1968)
 Река по имени Титаш / Titas Ekti Nadir Naam (1973)
 Причина, спор и сказка / Jukti, Takko aar Gappo (1974)

Гхатак о кино

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография
 Sensesofcinema.com
 Calcuttaweb.com
 Рэмон Беллур о Ритвике Гхатаке

Умершие от туберкулёза